Geu – comune degli Alti Pirenei (Francia)
 Geü o Jéoû – fiume, affluente del Luy de Béarn (Francia)
 Geü o Jéou – fiume, affluente del Gave de Pau (Francia)
 GEU, sigla per la Grande Enciclopedia Ucraina